Cogua kan syfta på:

Colombia 

 Cogua (kommun), Cundinamarca, 
 Cogua (ort), Cundinamarca,